Salvador García puede referirse a:

 Salvador García Aguilar (1925-2005), escritor español;
 Salvador García Muñoz (1868-1946), médico y político socialista español;
 Salvador García Puig (1961-), futbolista (defensa) español; o
 Salvador García Ruiz (1963-), guionista y director de cine español.